Jean-Baptiste Loussier, né le , est un musicien, pianiste et compositeur français.

Biographie 
Il est le fils  du musicien Jacques Loussier et de la styliste Sylvie Loussier.

Né à Paris, Jean-Baptiste Loussier étudie le piano avec Pierre Sancan au Conservatoire national supérieur de musique de Paris
puis à l'École normale de musique de Paris avec Serge Petitgirard et Madeleine Giraudeau-Basset. Dans le même temps, il y suit les classes d'analyse musicale et les cours de composition.

Diplômé de piano, d'harmonie, de contrepoint, il est également lauréat du concours supérieur d'exécution de musique de chambre de l'École normale de Paris.

À partir de 1994, il compose pour la télévision, la publicité et le cinéma.

En 1995, il développe avec Olivier Mérijon le concept de « peinture-musique ».

Filmographie sélective 

 Sergio Leone, une Amérique de légende
 Renaud Van Ruymbeke, au nom de la loi
 Les fins de droits
 Allô le 119, je vous écoute
 Massoud, le lion du Panjshir
 Prisons, histoire d'une faillite
 Les recettes de Mina Terezin 1944
 En quête d'asile (documentaire) 
 Le monde à l'envers
 Vu d'ici (documentaire) 
 Les Grands Fleuves (documentaire)
 2006 : L'étoile du soldat 
 2003 : Snowboarder
 1998 : Le virus fantôme (documentaires) 
 1998 : Le cerveau en émoi (documentaire) 
 1998 : Tribulations d'un amateur de vins (documentaire) 
 1995 : Une vie courte
 1995 : L'homme qui ne voulut pas être roi (documentaire) 
 1995 : Un siècle d'écrivains (série télévisée, 1 épisode, (Antoine Blondin)) 
 1995 : Ah les femmes (court métrage) 
 1994 : Toilettes (court métrage) 
 1993 : Berlin, côté mur, côté jardin (documentaire) 
 1993 : Les cinq dernières minutes (série télévisée, 1 épisode, (Au nom du coq))

Liens externes 
 
 Olivier Merijon, Peinture - Musique avec Jean-Baptiste Loussier

Notes et références 

Musicien français
Compositeur français de musique de film
Naissance à Paris
Naissance en septembre 1963